Peter Groh ist der Name folgender Personen:

* Peter Groh (Fußballspieler) (* 1978), deutscher Fußballspieler
 Peter Groh (Rennfahrer) (* im 20. Jahrhundert), deutscher Rennfahrer